

Geografia 
 Australia
 Marlborough – città del Queensland
 Nuova Zelanda
 Marlborough – regione dell'Isola del Sud
 Regno Unito
 Marlborough – cittadina del Wiltshire
 Stati Uniti d'America
 Marlborough – città della contea di Hartford, Connecticut
 Marlborough – città della contea di Middlesex, Massachusetts
 Marlborough – villaggio della contea di St. Louis, Missouri
 Marlborough – comune della contea di Cheshire, New Hampshire
 Marlborough – città della contea di Ulster, New York
 Marlborough – township della contea di Montgomery, Pennsylvania
 New Marlborough – comune della contea di Berkshire, Massachusetts

Altro 
 Duca di Marlborough – titolo nobiliare di Pari d'Inghilterra